

Persone
Davide Campari (1867-1936) – imprenditore italiano, figlio dell'imprenditore Gaspare
Gaspare Campari (1828-1882) – imprenditore italiano, fondatore dell società Campari
Giordano Campari (1934-2016) – pugile italiano
Giovanni Campari (1927-2016) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo portiere
Giuseppe Campari (1892-1933) – pilota automobilistico italiano
Maurizio Campari (1974) – politico italiano
Milo Campari (1912–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro
Caffè Campari o Caffè Camparino – bar nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano
Campari – società olandese del settore alimentare
Campari Soda o Camparisoda – aperitivo monodose
Fontana del Campari, nota anche come "le tre fontane"– fontana di Brunate, provincia di Como
Villa Campari, nota anche come "Casa Alta" – villa nobiliare di Sesto San Giovanni, città metropolitana di Milano